Gli Euavialae (il cui nome significa "veri uccelli alati") sono un gruppo di uccelli che comprende tutte le specie avialane più strettamente correlate agli uccelli moderni rispetto agli uccelli basali dalla coda ossea lunga, come Archaeopteryx e Jeholornis.

Cladogramma a seguito dei risultati di uno studio filogenetico di Lefèvre et al. (2014):

Note

Collegamenti esterni 
 

Saurischi